Појам Вацлав II може да се односи на:

 Вацлав II, војвода Чешке, војвода и краљ Чешке
 Вацлав II од Чешке, краљ Чешке